Люди 
 Уилсон, Дэн (род. 1969) — американский бейсболист.
 Уилсон, Дэн (род. 1970) — американский драматург.
 Уилсон, Дэн (род. 1961) — американский музыкант.
 Уилсон, Дэни (1982—2011) — ямайский волейболист.
 Уилсон, Дэниел (1816—1892) — канадский археолог и этнолог.
 Уилсон, Дэниел (1778—1858) — англиканский Епископ Калькутты.
 Уилсон, Дэниел (род. 1993) — гайанский футболист.
 Уилсон, Дэниел (род. 1978) — американский инженер, популяризатор науки.
 Уилсон, Дэниел (род. 1990) — американский музыкант.
 Уилсон, Дэниел (1680—1754) — британский политик.
 Уилсон, Дэниел Мартин (1862—1952) — ирландский политик и судья.
 Уилсон, Дэнни (род. 1977) — английский крикетчик.
 Уилсон, Дэнни (род. 1955) — валлийский игрок в регбилиг.
 Уилсон, Дэнни (род. 1960) — североирландский футболист, тренер.
 Уилсон, Дэнни (род. 1991) — шотландский футболист. Прочее 
 «Дэнни Уилсон» — шотландская поп-группа.
 Meet Danny Wilson — дебютный альбом группы «Дэнни Уилсон».
 «Знакомьтесь — Дэнни Уилсон» — американский музыкальный фильм 1952 года.